Igreja de Nossa Senhora da Salvação (Arruda dos Vinhos) — no distrito de Lisboa, Portugal
Ermida de Nossa Senhora da Salvação (Ribeira Grande) — nos Açores, Portugal
Igreja de Nossa Senhora da Salvação (Bombaim) — na Índia

Desambiguações de templos